Hadley Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 Hadley Township du comté de Lafayette dans l'Arkansas .
 Hadley Township du comté de Chatham en Caroline du Nord.
 Hadley Township du comté de Pike dans l'Illinois.
  du comté de Lapeer dans le Michigan.
 Hadley Township du comté de Saint-Louis dans le Missouri.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships